Алексей Акифьев:
 Акифьев, Алексей Валерьевич (род. 1976) — российский хоккеист. 
 Акифьев, Алексей Павлович (1938—2007) — российский генетик.